Live from the Jungle (, райбу фурому дза дзянгуру) — второй мини-альбом группы Guns N’ Roses, изданный в 1988 году только в Японии. Название является ссылкой на песню «Welcome to the Jungle» из альбома Appetite for Destruction, сама песня на Live from the Jungle не представлена.

Содержание 
Песни «It’s So Easy», «Knockin' on Heaven’s Door» и «Whole Lotta Rosie» были записаны в клубе Marquee Club в Лондоне 28 июня 1987 года. «Shadow of Your Love» и «Move to the City» записывались в студии с последующим наложением шума толпы, для придания им сходства с концертной записью. Песня «Sweet Child O' Mine» взята из альбома Appetite for Destruction без каких-либо изменений.

Список композиций

Музыканты 
 Эксл Роуз — вокал
 Иззи Стрэдлин — ритм-гитара, бэк-вокал
 Слэш — соло-гитара
 Дафф МакКаган — бас-гитара, бэк-вокал
 Стивен Адлер — ударные, перкуссия

Ссылки 
 Discogs

Мини-альбомы Guns N’ Roses
Альбомы Geffen Records
Мини-альбомы 1988 года